

Івановка — село, Мінська область, Мядельський район

Івановка — село, Аккайинський район, Північноказахстанська область
 Івановка — село, Бородуліхинський район, Абайська область
 Івановка — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Івановка — село, Мендикаринський район, Костанайська область
 Івановка — село, Теренкольський район, Павлодарська область

Івановка — село, Бессарабський район
 Івановка — село, Гинчештський район
 Івановка — село, ПМР, Рибницький район

Івановка — село, Асекеєвський район, Оренбурзька область
 Івановка — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Бакалинський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Біловський округ, Кемеровська область
 Івановка — село, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Івановка — селище, Бугурусланський район, Оренбурзька область
 Івановка — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Івановка — село, Давлекановський район, Башкортостан
 Івановка — селище, Даровський район, Кіровська область
 Івановка — село, Єгор'євський район, Алтайський край
 Івановка — присілок, Зіанчуринський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Зубово-Полянський район, Мордовія
 Івановка — село, Івановський район, Амурська область
 Івановка — присіло, Ішимський район, Тюменська область
 Івановка — селище, Калманський район, Алтайський край
 Івановка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Івановка — селище, Красногорський район, Алтайський край
 Івановка — присілок, Краснокамський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Івановка — село, Кур'їнський район, Алтайський край
 Івановка — село, Курманаєвський район, Оренбурзька область
 Івановка — присілок, Куюргазинський район, Башкортостан
 Івановка — селище, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Івановка — присілок, Маріїнський округ, Кемеровська область
 Івановка — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Моргауський район, Чувашія
 Івановка — село, Наро-Фоминський міський округ, Московська область
 Івановка — село, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Івановка — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Івановка — село, Октябрський район, Оренбурзька область
 Івановка — село, Оренбурзький район, Оренбурзька область
 Івановка — присілок, Оршанський район, Марій Ел
 Івановка — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Івановка — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Івановка — село, Ромодановський район, Мордовія
 Івановка — присілок, Саранський міський округ, Мордовія
 Івановка — присілок, Слободо-Туринський район, Свердловська область
 Івановка — присілок, Совєтський район, Марій Ел
 Івановка — село, Соль-Ілецький міський округ, Оренбурзька область
 Івановка — село, Сорочинський міський округ, Оренбурзька область
 Івановка — селище, Старошайговський район, Мордовія
 Івановка — присілок, Стерлібашевський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Івановка — присілок, Темниковський район, Мордовія
 Івановка — присілок, Теньгушевський район, Мордовія
 Івановка — селище, Третьяковський район, Алтайський край
 Івановка — село, Тугулимський міський округ, Свердловська область
 Івановка — село, Тюльганський район, Оренбурзька область
 Івановка — присілок, Федоровський район, Башкортостан
 Івановка — село, Хайбуллінський район, Башкортостан
 Івановка — село, Чаришський район, Алтайський край
 Івановка — село, Чебулинський округ, Кемеровська область
 Івановка — село, Червоногвардійський район, Оренбурзька область
 Івановка — присілок, Шарканський район, Удмуртія
 Івановка — село, Шелаболіхинський район, Алтайський край
 Івановка — садиба-музей Рахманінова у селі Івановці Тамбовської області

Див. також 
 Балто-Івановка
 Велика Івановка
 Іванівка
 Івановка Друга
 Кістенлі-Івановка
 Мала Івановка
 Новоівановка
 Руська Івановка
 Стара Івановка